

Toponyme 

 Querol, commune de Catalogne en Espagne.
 Querol ou Carol, hameau de la commune de Porta dans les Pyrénées-Orientales, en France.

Patronymes 

 Vicent Wenceslau Querol (1837-1889), poète espagnol ;
 Agustí Querol i Subirats (1860-1909), sculpteur espagnol ;
 Leopoldo Querol (1899-1985), pianiste espagnol ;
 Aurèlia Pijoan Querol (1910-1998), médecin républicaine espagnole exilée en France, à Cuba, puis au Mexique ;
 Jaume Rotés Querol (1921-2008), rhumatologue espagnol ;
 Ferran Velazco Querol, joueur espagnol de rugby à XV.